Оксид висмута — бинарные неорганические соединения висмута и кислорода:

 Оксид висмута(II) 
 Оксид висмута(III) 
 Оксид висмута(IV) 
 Оксид висмута(V)